Алекса́ндр Арха́нгельский:
 Архангельский, Александр Александрович (1892—1978) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
 Архангельский, Александр Андреевич (1846—1924) — российский хоровой дирижёр и композитор.
 Архангельский, Александр Владимирович (род. 1938) — советский и российский математик и педагог.
 Архангельский, Александр Григорьевич (1889—1938) — советский поэт-сатирик, пародист.
 Архангельский, Александр Иванович (1891—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Архангельский, Александр Семёнович (1854—1926) — российский писатель, литературовед, филолог, педагог, член-корреспондент Императорской академии наук.